«Сбрось маму с поезда» () — кинофильм. Фильм является пародией на фильм Альфреда Хичкока «Незнакомцы в поезде» и снят в жанре чёрной комедии. Это дебютная работа Дэнни Де Вито в качестве режиссёра.

Премьера фильма состоялась 11 декабря 1987 года в США.

Сюжет 
Фильм рассказывает историю двух совершенно разных людей, которые оказались в схожих ситуациях.
Ларри Доннер — писатель, в настоящий момент он ведёт литературные курсы. Нэд Лифт по прозвищу «маленький Нэд» учится у него на курсах. У каждого из мужчин есть своя проблема:

Ларри был женат, а теперь развёлся. Его бывшая жена Маргарет украла у него идею книги, которая стала бестселлером. А Нэд живёт со своей мамой, которую не может переносить, потому что она считает его ещё маленьким мальчиком, и постоянно даёт ему указания.

Ларри и Нэд просто хотят, как они считают, решить свои проблемы — убить мешающих им людей. Но убивать родных каждому несподручно, поэтому они решают поменяться убийствами.

В ролях

Съёмочная группа 
 Автор сценария: Стю Сильвер
 Режиссёр: Дэнни Де Вито
 Продюсеры: Ларри Брезнер и Арне Шмидт
 Оператор: Барри Зонненфельд
 Композитор: Дэвид Ньюман
 Художник: Ида Рэндом
 Монтаж: Майкл Джэблоу

Награды и номинации

Награды 
 1988 Премия Сатурн — лучшая женская роль второго плана — Энн Рэмси

Номинации 
 1988 Премия Золотой глобус — лучшая женская роль второго плана — Энн Рэмси
 1988 Премия Золотой глобус — лучшая мужская роль (комедия или мюзикл) — Дэнни Де Вито
 1988 Премия Оскар — лучшая женская роль второго плана — Энн Рэмси

Ссылки 

 «Сбрось маму с поезда» на сайте Видео Гид

Кинокомедии США
Кинокомедии 1987 года
Чёрные комедии
Дебютные фильмы кинорежиссёров
Фильмы Orion Pictures
Фильмы США 1987 года